Онежский исправи́тельно-трудово́й ла́герь (Онеглаг) — система исправительно-трудовых лагерей и спецпоселков НКВД, входившая в систему лагерей ГУЛАГа. Существовала на территории современного Плесецкого района в Архангельской области с 5 февраля 1938 по 5 мая 1942, затем влилась в Каргопольлаг.

Структура 
На территории Онеглага находилось около 35 лагерных пунктов — спецпосёлков и ИТЛ. В том числе отделения Онеглага известны в Средьпогосте, Матнеме и Пуксоозере.

Численность заключённых 
 

1 октября 1938 из   (53 %) были осуждены по 58 статье УК РСФСР, а ещё  (14 %) — как СОЭ (социально-опасные элементы) и СВЭ (социально-вредные элементы).
По состоянию на 1 апреля 1942 года, осуждённые по ст. 58-й статье составляли две трети от общего числа заключённых —  из  (66 %). На тот момент в Онеглаге содержались  (7,3 %).

В лагерях жили и работали на рубке и сплаве леса поволжские и крымские немцы, поляки с оккупированных СССР территорий, белорусские и украинские «неблагонадёжные» граждане, раскулаченные. Также в лагеря отправляли местное население. После закрытия лагеря, в 1944 году в Пуксоозерский ЛПХ были отправлены на работы военнопленные немцы. В посёлке Пуксоозеро работал целлюлозный комбинат, один из крупнейших в СССР.

Число погибших в Онеглаге неизвестно, но по косвенным данным можно предполагать, что смертность была очень высокой. В частности, в марте 1941 года начальник лагеря А. Г. Мирошниченко был снят с поста и привлечён к уголовной ответственности из-за высокой смертности заключённых. О Мирошниченко известно следующее: подполковник, сотрудник Лубенской уездной ЧК в 1918—1919 годах, начальник Купянского окружного отдела ГПУ в 1927—1928 годах, Сумского отдела в 1929 году, Проскуровского отдела НКВД в 1935—1937 годах, начальник Онежского ИТЛ НКВД в 1940—1941 годах, заместитель начальника Контрольно-инспекторского отдела ГУ и колоний МВД СССР в 1947—1950 годах. Арестован в марте 1941, уволен из органов 24.03.1941. Осуждён 30.04.1941 по 109 УК РСФСР (злоупотребление властью и служебным положением) Архангельским областным судом на 2 года лишения свободы. Решением ПВС СССР 23.09.1941 из ИТЛ досрочно освобождён, судимость снята. 20.09.1943 присвоено звание подполковник государственной безопасности, награждён 2-мя Орденами Красного знамени (20.09.1943 и 3.11.1944) и орденом Ленина (10.12.1945). Умер в 1970 году, похоронен в колумбарии Донского кладбища в Москве..

Выполняемые работы 

 лесозаготовки,
 строительство целлюлозного завода упрощённого вида (особая стройка № 1) на 17 км Мехреньгской лесовозной железной дороги с сентября 1938 г.,
 подготовка к пуску завода — март 1939 г.,
 поставка дров в Москву.

Начальники 
 Соколов А. И., старший лейтенант госбезопасности, с 5 февраля 1938 по 7 сентября 1938;
 Карклин Э. П. (упоминается 14.03.1939 и 21.03.1939)
 Мирошниченко А. Г., капитан ГБ и. о. начальника не позднее 8 сентября 1938), начальник — не позднее 31 августа 1940 — по 24 марта 1941 (снят, отдан под суд)
 Поляков Г. И., капитан ГБ с 24 марта 1941 — 24 марта 1942
 Огарков ?. ?. (упоминается 26 апреля 1941);
 Филиппов ?. ?. (упоминается как начальник 9 июня 1942, вероятно возглавлял ликвидационную комиссию);

См. также

Ссылки 
 Онежский ИТЛ

Примечания 

Лагеря ГУЛАГа
История Архангельской области